Tuva kan syfta på:

 Tuva – en delrepublik i Ryssland
 Tuvinska folkrepubliken, statsbildning i Asien 1921-1944
 Tuva, Tierps kommun – en by i Tierps socken
 Tuva (namn) – ett kvinnonamn
 Tuva (vattendrag) – ett vattendrag i Fiji
 Stormen Tuva – en storm 2008 över södra Norge och Götaland
 Tuva-Lisa och vindens son – en roman av de svenska författarna Anders Jacobsson och Sören Olsson från 1996
 2610 Tuva – en asteroid i huvudbältet